Valdikijeza ima više značenja:
 Valdikijeza (Asti)
 Valdikijeza (Mesina)